Оноре́ Мерсье́ (; ,  — , Монреаль) — квебекский адвокат, журналист и политик.
Премьер-министр Квебека с  по , одновременно глава Либеральной партии Квебека.

Биография 
Оноре Мерсье родился  в  в Нижней Канаде. Учился в иезуитском колледже Святой Марии в Монреале. В апреле 1865 года принят в адвокатскую коллегию Нижней Канады (Квебека).

В возрасте 22 лет Мерсье стал редактором газеты Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Он критиковал проект канадской конфедерации с 1864 года, полагая, что она ущемит интересы франкоканадцев.

В 1871 году основал . В том же году был избран в Палату общин Канады от округа Рувиль. В 1878 году потерпел поражение на федеральных выборах в округе Сен-Иасент. В 1883 — возглавил Либеральную партию Квебека. В 1885 году резко выступил против казни Луи Риеля: это событие сделало его популярным, тогда как консервативная партия Квебека утратила популярность после того, как руководство общеканадской партии консерваторов поддержало повешение Риеля.

Воспользовавшись возможностью создать коалицию с консерваторами-диссидентами, Мерсье добился того, что в 1886 году на квебекских выборах Национальная партия завоевала большинство мест. Поскольку коалиция состояла в основном из «либералов со стажем», партия вернула себе название «либералы». Консерваторы, обладавшие меньшинством, тем не менее, ещё несколько месяцев оставались у власти, однако в 1887 году Мерсье, наконец, сформировал либеральное правительство Квебека.

В том же году выдвинул идею проведения межпровинциальных конференций. Был первым из премьер-министров Квебека, кто открыто выступил за автономию провинции в рамках конфедерации, организовав кампанию за отмену права вето, которое федеральное правительство могло наложить на провинциальные законы. Британский Тайный совет упразднил эту практику через 2 месяца после смерти Мерсье.

Со своими ярко выраженными националистическими идеями, подобно Оливеру Моуату, премьер-министру Онтарио, Мерсье в значительной степени заложил основы политики премьер-министров последующих десятилетий, которые боролись с федеральным правительством за перераспределение власти в сторону провинций. Он поощрял контакты с франкоканадцами за пределами Квебека, в частности, на западе Канады и в Новой Англии. Мерсье поддерживал широкомасштабные реформы, экономическое развитие, католицизм и французский язык, что создало ему немалую популярность, и в то же время немало врагов.

Также добился проведения ряда мер, благоприятных для католической церкви. В сфере образования он создал вечерние школы для крестьян и рабочих. В сельском хозяйстве он создал Министерство колонизации Квебека и назначил заместителем министра священника Антуана Лабеля.

Также добился сооружения железных дорог, ведущих в регионы Лаврентиды, Лак-Сен-Жан и Гаспези. Он добивался повышения эффективности квебекской экономики двумя путями: развитие связей с удалёнными регионами, а также принятие мер, препятствовавших утоку населения в США.

В экономической сфере, считая Квебек слишком зависимым от англоязычных провинций и от США, Мерсье добивался диверсификации источников дохода для провинции Квебек. Для этой цели он, в частности, отправился в Нью-Йорк, во Францию и Бельгию, чтобы добиться заключения новых контрактов. Со своей стороны, премьер-министр Канады Джон Макдональд от Консервативной партии также направил своих посланников в Нью-Йорк, чтобы сорвать выдачу кредитов для Мерсье. Мерсье удалось переиграть Макдональда, получив кредит от Crédit Lyonnais.

На квебекских выборах 1890 года Мерсье победил с ещё более весомым большинством. С другой стороны, махинации влиятельного политика Либеральной партии , связанные с железнодорожным строительством, привели к падению правительства Мерсье в результате , представлявшего собой уменьшенную версию общефедерального скандала, приведшему к отставке правительства Макдональда-Картье в Оттаве.

16 декабря 1891 года лейтенант-губернатор  сместил его с должности премьер-министра на основании правительственного отчёта, где указывалось, что его правительство растрачивало общественные фонды. Мерсье проиграл выборы 1892 г. и уступил лидерство в партии Феликсу-Габриэлю Маршану. Несколько позже в том же году Мерсье оказался под судом, однако был признан невиновным, поскольку второй отчёт пришёл к иным выводам, чем первый. Здоровье его, однако, ухудшилось, а политическая карьера прекратилась.

В последний раз Мерсье принесла известность речь в , в которой он выступил с критикой Канадской конфедерации, выразил свои республиканские убеждения и соображения, по которым он считал необходимым, чтобы Канада стала независимой, а её провинции имели статус, аналогичный статусу штатов в составе США.

Умер в 1894 году в возрасте 54 лет и был погребён на кладбище Нотр-Дам-де-Неж в Монреале. Гроб сопровождала толпа в 25 тысяч человек.

Был награждён Большим крестом ватиканского Ордена Святого Григория Великого в 1888 году.

Примечания

Литература 
 Pierre Couture. Honoré Mercier, l’un des plus grands premiers ministres du Québec, Montréal : Michel Brûlé, 2008, 170 p. 
 Daniel Latouche. Mercier, Honoré, dans L’Encyclopédie canadienne, 2008
 L’Encyclopédie de L’Agora. " Dossier Honoré Mercier ", dans L’Encyclopédie de l’Agora, 25 avril, 2006
 Pierre Dufour et Jean Hamelin. Mercier, Honoré, dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne, University of Toronto et Université Laval, 2000
 Augustin Gosselin. " Honoré Mercier à l’abbaye de Bellefontaine ", dans Québec Histoire, vol. 6, no 3, mars 2001.
 Gérard Bergeron. Révolutions tranquilles à la fin du XIXe siècle : Honoré Mercier, Félix-Gabriel Marchand, Saint-Laurent : Fides, 1997, 230 p. 
 Gilles Gallichan. Honoré Mercier: la politique et la culture, Sillery : Les éditions du Septentrion, 1994, 212 p.  (en ligne)
 Luc Bertrand. Honoré Mercier, Montréal : Lidec, 1994, 59 p. 
 Pierre Charbonneau. Le projet québécois d’Honoré Mercier, Saint-Jean-sur-Richelieu : Éditions Mille roches, 1980, 254 p. 
 Robert Rumilly. Honoré Mercier et son temps, Montréal : Fides, 1975
 Tome I : 1840—1888 
 Tome II : 1888—1894 
 Robert Rumilly. Mercier, Montréal : Éditions du Zodiaque, 1936, 545 p.
 J. O. Pelland. Biographie, discours, conférences, etc. de l’Hon. Honoré Mercier, Grand' croix de l’ordre de St. Grégoire le Grand, officier de la Légion d’honneur et premier ministre de la province de Québec, 1890 (en ligne : BAnQ, Nos racines, archive.org)
 Joseph Israël Tarte. Procès Mercier : les causes qui l’ont provoqué : quelques faits pour l’histoire, 1892 (en ligne : BAnQ)
 Ernest Mercier. Mercier depuis des siècles, 1987, p. 345

Премьер-министры Квебека
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Канады
Юристы по алфавиту
Юристы Канады
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Почётные доктора Фордемского университета